

Озерське —  село в Яворівському районі Львівської області

Озерське — село в гміні Кринкі Сокульського повіту Підляського воєводства